De CECAFA Cup 1996 was de 22e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Confederation of East and Central Africa Football Association). Het toernooi duurde van 17 november tot en met 29 november 1996 en werd gehouden in Soedan. Er deden 7 landen mee, maar het thuisland stuurde 2 teams naar het toernooi. Soedan deed mee met een A-team en een B-team. Het B-team bereikte de finale waar het verloor van Oeganda. Oeganda won het toernooi voor de 7e keer in de geschiedenis. Het A-team van Soedan werd derde.

Deelnemers

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 1996 op rsssf

Voetbal in 1996
Voetbal in Soedan
CECAFA Cup
Sportevenement in Soedan